Girolamo Cardano – XVI-wieczny matematyk włoski
Cardano - sieć blockchain
 (11421) Cardano – planetoida
 Cardano al Campo – miejscowość we Włoszech
 Wzory Cardano – wzory na pierwiastki wielomianów trzeciego stopnia